Montoulieu puede referirse a: 

 Montoulieu, comuna francesa situada en Ariège.
 Montoulieu, comuna francesa situada en Hérault.